Ипполита Гонзага (; 13 ноября 1503, Мантуя, Мантуанское герцогство — 16 марта 1570, там же) — принцесса из дома Гонзага, дочь Франческо II, маркграфа Мантуи; терциарная монахиня-доминиканка под именем Ливии Осанны ().

Биография 
Ипполита родилась в Мантуе 13 ноября 1503 года. Она была дочерью Франческо II, маркграфа Мантуи и Изабеллы д’Эсте, дочери Эрколе I, герцога Феррары, Модены и Реджо и Риччарды ди Салуццо. 

В 1511 году Ипполита вошла в монастырь святого Викентия в Мантуе, который принадлежал монахиням-доминиканкам. В 1518 году принцесса принесла монашеские обеты и взяла себе новое имя Ливии Осанны, в честь терциарной монахини-доминиканки Осанны Андреази, близкой подруги её матери.

Значительную помощь монастырю святого Викентия оказывал брат принцессы, кардинал Эрколе Гонзага, который часто навещал её. Монахиня Ливия Осанна, она же принцесса Ипполита Гонзага умерла 16 марта 1570 года.

Известен портрет юной Ипполиты кисти Франческо Бонсиньори, датируемый 1515 годом. Картина хранится в музее палаццо Сан-Себастьяно в Мантуе.

Источники 
 Amadei G., Marani E.«I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras». — Mantova, 1980

Гонзага
Доминиканские терциарии
Католические монахини Италии